Pojem Alfatoxin může znamenat:

 chybný zápis Aflatoxin
 alfa toxin – toxin produkovaný většinou kmenů bakterie Staphylococcus aureus